Баї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 250 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 695,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Баї на сайті французького Національного інституту географії
 Баї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза